Перепись населения Латвии (1920) — первая всеобщая перепись населения Латвийской Республики проведена 14 июня 1920 года. Согласно переписи, в стране проживало 1 596 131 человек, из них 1 161 404 человек (72,76 %) были латышами. Отдельное внимание было уделено качеству и точности данных. Данные переписи отдельно не публиковались.

Национальный состав 
По переписи 1920 года в Латвии большую часть населения составляли латыши (72,76 %). Крупнейшим национальным меньшинством были русские (7,82 %). Другими крупными национальными меньшинствами, которые исторически проживали на латвийских землях, были евреи (4,99 %), белорусы (4,74 %), немцы (3,64 %), поляки (3,42 %), литовцы (1,60 %).

Анализ результатов переписи 
События периода Первой мировой войны и Русской революции и активной фазы Гражданской войны, в которой активное участие принимали латыши нанес огромный урон населению Латвии. По сравнению с переписью периода Российской империи, на 10 февраля 1897, страна потеряла 900 000 человек или 40 % всего населения. Однако, в период 1920-25 годов, около 250 000 военнопленных, беженцев и репрессированных смогли вернуться в Латвию и население возросло до 1,84 миллиона человек. Соответственно в процессе этих событий росла и удельная доля латышей в населении Латвии, с 68 % в Российской империи в 1880 до 72,8 % в 1920 и 80,8 % в 1939 году.

Последующие переписи 
В последующие годы в первой Латвийской Республике переписи проводились каждые 5 лет:

 Перепись населения Латвии (1925)
 Перепись населения Латвии (1930)
 Перепись населения Латвии (1935)

Примечания

Ссылки 
 Skujenieks M. Latvija. Zeme un iedzīvotāji Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1921
 Latvijas pirmās tautas skaitīšanas rezultāti 1920. g. Публикация результатов сельскохозяйственной части переписи населения 1920 г.

Латвия
Переписи населения в Латвии
Переписи населения в 1920-е годы